Grzegorz Piotrowski ist der Name folgender Personen:

* Grzegorz Piotrowski (Pilot) (1881–1935), polnischer Pilot
 Grzegorz Piotrowski (Journalist) (* 1951), polnischer Journalist	
 Grzegorz Piotrowski (Pianist) (* 1974), polnischer Pianist
 Grzegorz Piotrowski (Musikwissenschaftler) (* 1975), Musikwissenschaftler